«Вхід У Змінному Взутті (ВУЗВ)» () — украинская рэп-группа.

История 

Команду с названием «Вхід у Змінному Взутті» ровненчанин Александр Стёганов (Стеганoff) собрал в 1989 году. До этого знакового события Александр был участником ВИА «Цвіркуни», затем ВИА «Меридиан» при местном Дворце пионеров. В то же время в коллектив вступил Александр Полевой, на тот момент посещавший секцию современного танца «Ровесник».
Вначале коллектив назывался «AGet AGet».

В 1995 году Александр Стёганов (Стеганoff) пригласил в группу Олега Тунева и Романа Веркулича. В этом составе коллектив достаточно успешно выступил на фестивале Червона Рута-95. Червона Рута проходила 25 дней в Севастополе, финальные 3 дня конкурса — в Симферополе. На протяжении этих дней участники группы активно представляли украинскую культуру и знакомились с Крымом, его жителями, культурой, историей.

На фестивале ребята спели три песни: «Сірко», «Україна», «То iди собi геть» (Так иди себе прочь).

Написанная специально для фестиваля Ткачем-Тараном-Салиховым песенка «Сірко» была признана лучшей. Эта песня получила статус хита и приз как лучший шлягер фестиваля, что и принесло юной группе некоторую известность. Тогда команда «Вхід у Змінному Взутті» стала дипломантом «Червоной Руты-95» и заняла заслуженное 1 место.

В конце 1996 года «Вхід у Змінному Взутті» переехал в Киев, получив крышу над головой и контракт у своих экс-земляков — творческого агентства «Территория А». Парни поступили в столичный институт культуры. В том же году из группы уходит Александр Полевой. В коллективе вместе с Александром Стёгановым трудятся над созданием новых песен Олег Тунев и Роман Веркулич.

С 1995 по 1999 годы «Вхід у Змінному Взутті» давал по 20-30 концертов ежемесячно. Несмотря на мизерные гонорары, парни чувствовали себя счастливыми. На ICTV в эфир выходит первый клип «Той день коли», трек заимствовал идеи «Cypress Hill — Illusions». Группа выезжает на гастроли по Украине, после возвращения снимается второй клип «Час минає». Вернувшись с очередных гастролей, группа принимается за запись альбома. В Хмельницком снимается клип на песню «Каролін». Сотрудничество с творческим агентством «Территория А» закончилось выпуском дебютного альбома «Планове засідання», который был самой успешной и самой скандальной работой коллектива. Коллектив стал самой популярной группой в своей категории. Несмотря на это в 1997 году Олег Тунєв уходит из «Вхід у Змінному Взутті», в группу «Другий Постріл» и записывает «Один, два, три..» с рэперами «П’ятниця 21».

Альбом «Планове засідання» группы «Вхід у Змінному Взутті» по рейтингу компании NAC (Национальная Аудио Компания), которая его и выпускала, был продан в количестве более 100 000 копий. Альбом стал платиновым. Он целых две недели опережал по продажам альбом Ирины Билык «Фарби».

В 1998 году в эфире появляется клип на песню «Хтось Каже Так» (рус. Кто-то скажет Да). Группа едет на гастроли и параллельно пишет новый альбом. Летом 1998 года участники «Вхід у Змінному Взутті» попадают в серьезное ДТП. Музыканты проходят курс лечения и реабилитации после тяжелых травм около 6 месяцев.

За все время лечения и реабилитации «Территория А» ни разу не поддержала участников группы — ни зарплаты, ни средств на реабилитацию ребята так и не получили. Восстанавливаться пришлось своими силами. Вскоре после этого перестала существовать и сама «Территория А».

В 1998 году «Вхід у Змінному Взутті» издает второй альбом «П’ять», который записывался в городе Ровно на студии «Трембіта». В Хмельницком снимается клип на песню «Just A Sad Song». Именно в то время ребята знакомятся с Юрием Горовым и придумывают ему ник UGO, а позже с Алексея Потапенка (Потап) (бывшего участника проекта UGO).

В 1999 году Александр Стёганов (Стеганoff) издает 2 сборника «В. У. З. В. Найкраще 1996—1998» и «Премося по чорному». В этом году у артистов расходятся взгляды на музыку, после чего Стёганов едет в Сан-Франциско, пополнять багаж знаний и навыков в музыкальной сфере.

Олег Тунев уходит из группы во вновь созданный коллектив «4К» (4Комнаты), Роман Веркулич идет в группу «Samosaboyzz», Александр Полевой создает «Другий Постріл».

Проект «Вхід у Змінному Взутті» замораживает свою деятельность.

В 2001 году Александр Стёганов (Стеганoff) вернулся в Киев из США. Музыкант начал работу над новым проектом Jigga. За то время, пока Александр находился в США, он приобрел колоссальный музыкальный опыт и множество интересных знакомств в сфере шоу-бизнеса. Там же он познакомился с Cypress Hill. Знаменитые артисты разрешили использовать своих семплы в композициях, на их взгляд, очень талантливой группы «Вхід у Змінному Взутті».

В 2005 году обновленная «Вхід у Змінному Взутті» в составе Алексея Потапенка и Александра Стёганова вместе с группами XS и New'Z'Cool приняли участие в создании саундтрека к фильму «Штольня», выпустила ремикс на песню «Неділя-Понеділок» на диске-трибьюте Скрябина. В 2006 году вышел альбом «Просто», который был создан больше в стиле R’N’B. Веркулич и другие музыканты решили выступать под названием «Samosaboyzz». В их двуязычном русско-украинском репертуаре нашлось место и для перепевок старых добрых хитов девяностых «Час, що минає» и «Каролін».

Группа «Вхід у Змінному Взутті» принимает участие во многих фестивалях, оупенейрах, конкурсах Украины и зарубежья, занимает призовые места и получает различные премии. Участники коллектива организовывают и активно участвуют в благотворительных акциях сбора средств для помощи детям.

Александр Стёганов получает образование по специальности «Продюсер ТВ-программ», закончив с дипломом Интершколу. В это время Александру предлагают контракт с «Dress Code», чтобы он помог «раскрутить» молодой коллектив.

После сотрудничества с «Dress Code» Александр Стёганов (Стеганoff) продолжает деятельность как клипмейкер, режиссёр рекламы, продакшн и автор песен. Александр пишет песни для Марины Одольской, lourdes, Антона Лирныка, для группы «Время и стекло», «Стэп», для Юрко Юрченко (группа «Юркеш»), для коллектива «Життя» (г. Житомир) и др. Вместе с Русланом Квинтой автором песни «Одна калина», пишут для OKSI.

В это же время создается песня «Провода» для Виталия Козловского — один из признанных хитов современности.

За время своей профессиональной творческой деятельности Стёганов снял более 50 видеоклипов.

С 2010 по 2013 года Александр Стёганов — пионер украинского шоу-бизнеса, являющийся автором популярных песен Потапа, групп «Dress Code», «Вхід у Змінному Взутті», певца Виктора Павлика, других популярных украинских исполнителей — получил предложение от Руслана Минжинского принять участие в проекте «3:15». Будучи действительно творческой личностью, Александр активно начал работу над проектом. Однако, во времена всеукраинского кризиса и революции в стране, Руслан Минжинский — продюсер центра Music Motors был не в состоянии «тянуть» проект «3:15». Тогда пришлось довольно тяжело всем музыкантам поющим исключительно на украинском языке. К тому же, из тех же политических соображений, ранее дружественный российский рынок теперь закрыт.

В 2013—2014 году, с начала Евромайдана, Александр Стёганов и его семья принимали активное участие в протестах против власти Януковича. Александр патрулировал Киев во время угрозы столкновений и провокаций, помогал активистам медикаментами, теплыми вещами и едой, поддерживал боевой дух патриотов выступлениями. Сам провел немало времени на Майдане.

Сейчас Александр работает над новым альбомом ВУЗВ 2015 (рабочее название). В него войдут и каверы на старые любимые хиты, и много новых песен, записанных в стиле old school на украинском языке.

Участники группы 
 Александр Стёганов (Стеганoff) (1989—2006)
 Роман Веркулич (1995—2001)
 Олег Тунев (1995—1997)
 Александр Полевой (1989—1996)
 Алексей Потапенко (Потап) (2002—2006)
 Александр Галицкий (2020-2021)

Альбомы 
 Планове засідання (1997)
 П’ять (1999)
 Вхід у змінному взутті. Найкраще 1996—1998 (2001)
 Просто (2006)
 For Ever (2016)

Клипы 
 Бо вже той день, коли… (1996)
 Час, що минає (1997)
 Каролін (1997)
 Хтось каже так (1998)
 Пригадай (1998)
 Just a sad song (1999)
 Штольня (2006)
 Просто Супер (2006)

Примечание 
 Знаковые музыкальные альбомы эпохи Независимости
 Лауреаты и дипломанты всеукраинского фестиваля «Червона рута-95»
 Новая Черемшина — энциклопедия Украинской поп-музыки
 Где вы теперь? 9 забытых украинских групп
 ОПАЛЬНЫЕ «ПРЫНЦЫ» «ТЕРРИТОРИИ А»

Ссылки 
 Официальный сайт «Вхід У Змінному Взутті»
 Форум группи ВУЗВ
 Тексты песен ВуЗВ

Музыкальные коллективы Украины
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году